Die Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino (port. für Brasilianische Fußballmeisterschaft der Frauen) ist die vom nationalen Fußballverband Brasiliens CBF seit 2013 jährlich ausgetragene nationale Meisterschaft der Frauenfußballvereine. Seit der Saison 2017 wird die Meisterschaft in der höchsten Spielklasse Série A1 ausgetragen, die am 1. November 2016 offiziell ins Leben gerufen wurde.

Geschichte

Anfänge 

Seit den 1980er-Jahren sind in Brasilien mehrere Versuche unternommen wurden, nationale Fußballwettbewerbe für Frauenteams zu etablieren. Der erste war das zwischen 1984 und 1988 gespielte Pokalturnier der Taça Brasil de Futebol Feminino, die alle vom Esporte Clube Radar aus Rio de Janeiro gewonnen werden konnten. In den folgenden Jahren sind von diversen Amateur- und Landesverbänden noch weitere Fußballturniere veranstaltet wurden. Die CBF organisierte zwischen den Jahren 1994 und 2001 sogar ein Ausscheidungsturnier, welches dem Namen nach eine Fußballmeisterschaft sein sollte, dem dieser Anspruch heute aber nur noch einen inoffiziellen Charakter zuerkannt wird. Mit der Etablierung des CBF-Verbandspokals (Copa do Brasil) im Jahr 2007 ist schließlich der erste nationale Fußballwettbewerb ins Leben gerufen wurden, der für alle Frauenteams aller Landesverbände bei entsprechender Qualifizierung zur Teilnahme offensteht. Bis 2013 hatte die Copa deshalb auch den Status einer inoffiziellen Meisterschaft eingenommen.

Mit der finanziellen Unterstützung der Caixa Econômica Federal hat die CBF 2013 schließlich die erste Meisterschaftssaison aus 20 Teams ausgespielt. Von Beginn haben die Frauenmannschaften von São Paulo die Stützte der nationalen Meisterschaft dargestellt, die seit einigen Jahren die spielstärkste Staatsmeisterschaft Brasiliens spielen und die deshalb über entsprechend ausgeprägte professionelle Strukturen verfügen.

Der Gewinner des brasilianischen Meistertitels erhält den für Brasilien reservierten Startplatz für die CONMEBOL Copa Libertadores da América Feminino des folgenden Jahres.

Etablierung des Ligasystems 

In Ermangelung eines eigenen nationalen Ligasystems sind die Teilnahmeberechtigungen zur Frauenmeisterschaft in ihren ersten vier Austragungen bis 2016 noch aus dem CBF internen Punkteranking ermittelt wurden. Am 1. November 2016 wurde von der CBF durch die Bildung der zweiten Spielklasse Série A2 schließlich die Einführung des Ligabetriebs für den professionellen Frauenfußball in Brasilien zur Saison 2017 bekannt gegeben. Seither wird die nationale Meisterschaft in der obersten Spielklasse der Série A1 ausgetragen. Die Teilnehmer zu ihrer Premierensaison 2017 waren noch einmal aus dem CBF-Ranking ermittelt wurden, seither aber ist zu ihrer Teilnahme das Erreichen von einem der Aufstiegsplätze der Série A2 erforderlich.

Auch die Teilnehmer der ersten Zweitligasaison 2017 wurden zunächst noch aus dem CBF-Ranking ermittelt. Ab 2018 aber wurde das Abschneiden in den Meisterschaftswettkämpfen der Bundesstaaten die Grundlage zur Qualifikation für den Einstieg in die nationale Meisterschaft. Diese Funktion wird ab der Saison 2022 von der am 18. Mai 2021 aus der Taufe gehobenen dritten Spielklasse, der Série A3, übernommen.

Rangliste 
Der CBF gibt jedes Jahr eine Rangliste der Klubs heraus. Als die Top 10 Klubs für 2023 gelten:

Modus 
Im Gegensatz zur Meisterschaft der Herren, die seit einigen Jahren in ihren zwei höchsten Spielklassen in einem europäischen Modus mit einer Gesamtwertung entschieden wird, wird die Meisterschaft der Damen in ihren zwei Ligen nach wie vor in dem für Brasilien traditionellen Modus Operandi ermittelt.

Dabei treten zuerst die teilnehmenden Vereine in einer ersten Spielphase aufgeteilt in Gruppen gegeneinander an und ermitteln dabei die Teilnehmer einer Finalrunde und in der Série A1 die jeweiligen Absteiger in die zweite Liga der folgenden Saison. Die Finalrunden werden dann bis einschließlich des Finales im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel ausgetragen, in der keine Auswärtstorregelung gilt.

Die ersten drei Meisterschaften wurden in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres ausgespielt, 2016 ist die Meisterschaft erstmals in die erste Jahreshälfte verlegt wurden.

Liste der Meister

Statistiken

Meisterschaften nach Verein und Staat

Ewige Tabelle der Torjägerinnen

Tore 

 Das erste Tor der Meisterschaft
 Luize Nery Novaes am 18. September 2013 im Estádio de Los Larios in Duque de Caxias nach 5 Minuten für die AD Centro Olímpico gegen den Duque de Caxias FC.
 Das 1000. Tor der Meisterschaft
 Larissa Pereira da Cruz am 20. Mai 2016 im Estádio Anísio Haddad in São José do Rio Preto nach 6 Minuten zum zwischenzeitlichen 1:0 für den CR Flamengo im zweiten Finalspiel der Saison 2016 gegen den Rio Preto EC.
 Das 2000. Tor der Meisterschaft
 Laíssa Nascimento Santos am 13. Juli 2019 im Estádio José Bastos Padilha in Rio de Janeiro zum 3:4-Anschlusstreffer für den Minas Brasília TC am elften Spieltag der Saison 2019 gegen den CR Flamengo (Endstand 3:6).
 Die meisten Tore einer Spielerin in einem Spiel
 Raquel Fernandes mit acht Toren am 16. Oktober 2014 im Estádio Fonte Luminosa in Araraquara beim 16:1-Sieg von Ferroviária über den Pinheirense EC.
 Die jüngste Torschützin
 Ana Vitória (* 6. März 2000) mit 15 Jahren und 166 Tagen für den Mixto EC bei der 1:2-Niederlage gegen den Foz Cataratas FC am 13. September 2015 in der Arena Pantanal.
 Die torreichste Partie
 Siebzehn Tore am 16. Oktober 2014 im Estádio Fonte Luminosa in Araraquara beim 16:1-Sieg von Ferroviária über den Pinheirense EC.

Ewige Tabelle 
Die ewige Tabelle der Série A1 bezieht jene der von 2013 bis 2016 ausgetragenen Fußballmeisterschaft mit ein.

 !!  !! class="sortable"| Liga 2022
 || Série A1
 || Série A1
 || Série A1
 || –
 || Série A1
 || Série A1
 || –
 || Série A1
 || Série A1
 || Série A2
 || Série A1
 || –
 || –
 || Série A1
 || –
 || –
 || –
 || Série A1
 || –
 || Série A1
 || Série A3
 || Série A2
 || –
 || Série A2
 || –
 || –
 || –
 || Série A1
 || –
 || Série A1
 || –
 || Série A2
 || –
 || –
 || –
 || Série A2
 || Série A1
 || Série A2
 || –
 || Série A1
 || –
 || Série A1
 || Série A2
 || –
 || –
 || –
 || –

Erstplatzierte der Ewigen Tabelle nach Saisonende

Siehe auch 
 Liste der brasilianischen Fußballmeister
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-18
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-16
 Copa do Brasil (Frauenfußball)
 Supercopa do Brasil (Frauenfußball)
 Fußballmeisterschaften der Bundesstaaten von Brasilien (Frauenfußball)

Weblinks 
 cbf.com.br (Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino).

Anmerkungen 

 
B